Hodowca bydła – tytuł zawodowy
Hodowca drobiu – tytuł zawodowy
Hodowca inwentarza mieszanego – tytuł zawodowy
Hodowca jedwabników – tytuł zawodowy
Hodowca koni – tytuł zawodowy
Hodowca owiec – tytuł zawodowy
Hodowca ptaków – tytuł zawodowy
Hodowca trzody chlewnej – tytuł zawodowy
Hodowca zwierząt – wykonywany zawód
Hodowca zwierząt domowych – tytuł zawodowy
Hodowca zwierząt futerkowych – tytuł zawodowy
Hodowca zwierząt laboratoryjnych – tytuł zawodowy